Бауру (порт. Bauru) — многозначный термин, топоним.

 Бауру — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу; составная часть мезорегиона Бауру. 
 Бауру — административно-статистический мезорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. 
 Бауру — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу, составная часть мезорегиона Бауру. 
 «Бауру» — бразильский футбольный клуб, базировавшийся в Бауру, штат Сан-Паулу.